Реконструкція — це корінна реорганізація, поліпшення чого-небудь, перебудова за новими принципами.
 Реконструкція в архітектурі — Перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкту будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко- економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкту в цілому або його частин (за умови їх автономності) (згідно п. 3.2.21. ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1»)
 «Реконструкція» — данський фільм 2003 року режисера Крістофера Бое.
 Реконструкція Півдня — період в історії США, коли після Громадянської війни капіталістична Північ робила «реконструкцію» консервативного Півдня.
 Історична реконструкція — відтворення тієї чи іншої історичної епохи та регіону. Також сюди відноситься відтворення минулих битв, війн.
 Палеонтологічна реконструкція
 Лінгвістична реконструкція — комплекс прийомів і процедур відновлення незасвідчених мовних форм шляхом порівняльного методу наявних мовних одиниць одної (внутрішня реконструкція) чи кількох мов у рамках однієї мовної групи чи родини

Посилання